

Film
When My Ship Comes In – film del 1919 diretto da Robert Thornby
When My Ship Comes In – cortometraggio di animazione del 1934 diretto da Dave Fleischer

TV
When My Ship Comes In – episodio del 1971 della serie tv The Onedin Line